Wildpad, een pad dat ontstaat op een plaats weer veel dieren lopen.
 Ecopassage, door mensen gecreëerde mogelijkheid waar wilde dieren een weg kunnen oversteken. Een ongelijkvloerse wildwissel heet ecoduct.